Franko je lahko:

 franko, predpona, ki označuje francoski oziroma frankovski izvor
 frankofil, ljubitelj francoske politike in kulture
 frankofonske države, države, v katerih se govori francoščina kot uradni jezik
 Frankofonski dan, celjski srednješolski festival s predstavami, recitali, šansoni v francoščini
 Frankofonski festival, kranjski osnovnošolski festival francoščine
 frankonijski jeziki, skupina zahodnogermanskih jezikov
 frankovski jezik

 Franko, moško osebno ime, različica imena Franc
 Franko, priimek